Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Sjeng Schalken che hanno battuto in finale Devin Bowen e Eyal Ran 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Daniel Orsanic /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Lan Bale /  Neil Broad (quarti di finale)

 Chris Haggard /  Peter Nyborg (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1999
ATP Tour 1999